Fortune (album), een muziekalbum van Chris Brown
 Fortune (band), een Amerikaanse rockband
 Fortune (Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Fortune (Chaucer), een kort gedicht van Geoffrey Chaucer
 Fortune (film), een dramafilm uit 2009 van regisseur Peter Scarf
 Fortune (programma), een computerprogramma
 Fortune (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift
 Fortune (worstelteam), een voormalig Amerikaans worstelteam

Personen:
 Robert Fortune (1812-1880), een Brits botanicus
 Dion Fortune (1890-1946), een Brits occultiste
 Quinton Fortune (1977), een Zuid-Afrikaans voetballer

Zie ook 
 The Fortune (doorverwijspagina)
 Marc-Antoine Fortuné (1981), een Frans voetballer